Regge ima več pomenov:

Osebnosti 

 Tullio Regge (rojen 1931) - italijanski fizik.

Drugo 

 Regge - reka pri Ommenu v vzodni Nizozemski.